Arthur Carr (1893-1963), joueur de cricket anglais. 
 Arthur Carr (1910-1986), cavalier britannique.